She Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 She Xian (härad i Kina, Hebei), 
 She Xian (härad i Kina, Anhui), 

Robotskapade Kinaförgreningar